Melon (Cucumis melo), plante alimentaire.
 Melon d'eau (Citrullus lanatus), plante alimentaire (pastèque).
 Melon de Bourgogne, cépage de vigne.
 Melon, chapeau melon.
 Le melon est un organe situé sur la tête des cétacés (dont les dauphins).
 Melon est un terme utilisé autrefois en Savoie pour désigner un bœuf de petite taille bien adapté à la vie en haute montagne.
 Un melon est une figure en skateboard.
 Avoir (attrapé) le melon est une expression signifiant avoir la grosse tête, être bouffi d'orgueil et de prétention.
 MelOn, un service musical en ligne sud-coréen.

Noms propres 
 Jean-François Melon, économiste français (1675-1738).
 Melon est un album du groupe de rock U2, sorti en 1995.
 L'île Melon est un îlot sur la côte ouest de la Bretagne.